Нільс Оберґ (, 24 липня 1888, Норрчепінг — 28 лютого 1957, Уппсала) — шведський археолог, професор Стокгольмського університету та Уппсальського університету; співавтор типологічного методу в археології; вплинув на розвиток європейської археології XX ст..

Публікації 
 Zur Entstehung der Keramik vom Schönfelder Typus. Gebauer-Schwetschke, Halle/Saale (1916).
 Das nordische Kulturgebiet in Mitteleuropa während der jüngeren Steinzeit. Uppsala (1918).
 Studien über die Schönfelder Keramik, die schwedische «Bandkeramik» und die jütländische Obergrabkeramik w: Georg Wilke, Archäologie und Indogermanenproblem. Gebauer-Schwetschke, Halle/Saale 1918.
 з Густафом Коссиною, Die Typologie der nordischen Streitäxte. Curt Kabitzsch Verlag, Würzburg 1918.
 Bronzezeitliche und früheisenzeitliche Chronologie T. 1-5, Akademie Verlag Stockholm 1930—1935.

Примітки

Посилання 
 УСЕ (Універсальний словник-енциклопедія)

Шведські археологи
Науковці Стокгольмського університету
Професори
Науковці Уппсальського університету
Дослідники доісторичної доби